КВН — аббревиатура:

 КВН («Клуб весёлых и находчивых») — международный юмористический клуб и телеигра.
 «КВН для всех» — сайт о КВН и юмористических проектах.
 «КВН: свидетельство о рождении» — российский документальный фильм 2017 года.
 КВН-49 (Кенигсон, Варшавский, Николаевский) — первая массовая модель телевизора, выпускавшаяся в СССР (1949—1960).
 КВН-98/64 — паровой котёл.
 КВН ЮНЕСКО (Комитет всемирного наследия) — межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране культурного и природного наследия.

См. также 
 КВМ